Cinema 
 A Star Is Born (1937) — filme com Janet Gaynor e Fredric March exibido no Brasil como "Nasce uma Estrela"
 A Star Is Born (1954) — filme com Judy Garland e James Mason conhecido no Brasil como "Nasce uma Estrela"
 Nasce uma Estrela (1976) — filme com Barbra Streisand e Kris Kristofferson (original: "A Star Is Born")
 A Star Is Born (2018) — filme com Lady Gaga e Bradley Cooper traduzido no Brasil como "Nasce uma Estrela"

Música 
A Star Is Born (trilha sonora de 1976), interpretada por Barbra Streisand e Kris Kristofferson
A Star Is Born (trilha sonora de 2018), interpretada por Lady Gaga e Bradley Cooper